BSD () — система распространения программного обеспечения в исходных кодах, созданная для обмена опытом между учебными заведениями. Особенностью пакетов ПО BSD была специальная лицензия BSD, которую кратко можно охарактеризовать так: весь исходный код — собственность BSD, все правки — собственность их авторов.

В данный момент термин BSD чаще всего употребляется как синоним BSD-UNIX — общего названия вариантов UNIX, восходящих к дистрибутивам университета Беркли.

К семейству BSD относятся: NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, ClosedBSD, MirBSD, DragonFly BSD, PC-BSD, GhostBSD, DesktopBSD, SunOS, TrueBSD, Frenzy, Ultrix и частично XNU (ядро macOS, IOS, tvOS, watchOS, CarPlay, Darwin).

Отличия от «классической» системы UNIX заключены в системе печати, файловой системе, отсутствии переключения уровней выполнения и командной оболочке. Пользовательские команды практически идентичны.

История BSD 
В начале 1978 года аспирант Университета Калифорнии в Беркли Билл Джой начал создание дистрибутива программ Беркли. Первая магнитная лента (360 м, ценой около 50 долл.) содержала систему Pascal для UNIX и редактор ex; распространено около 30 копий. До конца 1978 года распространялся пакет 2BSD, продано около 75 копий. Приблизительно тогда же компания Interactive Systems выпускает первую коммерческую версию UNIX, а компания Whitesmiths — первый клон системы UNIX — Idris.

Начиная с версии 2.79BSD, программные дистрибутивы университета Беркли перестали содержать код AT&T UNIX. Версия UNIX 7 была первой переносимой операционной системой. Однако её производительность была хуже, чем в версии шесть. После многих доработок в январе 1982 года вышла в свет модель 2.8.1BSD.

Впоследствии вышли версии:
 4BSD — октябрь 1980 года
 4.1BSD — июнь 1981 года
 4.1a, 4.1b и 4.1c (1982—1983)
 4.2 — сентябрь 1983 года — сильно переработанная система, включавшая поддержку сетей TCP/IP, новую файловую систему и возможность использования сигналов
 4.3BSD

Последней университетской версией была 4.4BSD (июнь 1993 года). Из нововведений эта версия включала виртуальную файловую систему, поддержку сетевой файловой системы NFS, отладчик ядра и мощную реализацию стека протоколов TCP/IP.

После суда права на BSD были переданы компании .

На базе BSD-UNIX создано множество операционных систем, преимущественно также с открытыми исходными текстами.

Версии

См. также 
 POSIX
 Сравнение операционных систем семейства BSD
 Лицензия BSD

Примечания

Ссылки 
 Семейство BSD на DistroWatch
 BSD Magazine

Видео
 

ОС семейства BSD